Алиев, Аббос:
 Алиев, Аббос (1899—1958) — нарком народного просвещения Таджикской АССР, учёный, историк, переводчик, профессор, доктор наук.
 Алиев, Аббос — звеньевой колхоза имени Орджоникидзе Комсомольского района Самаркандской области, Герой Социалистического Труда.